Grästorps IK är en ishockeyklubb från Grästorp. Spelar för närvarande i div 1. Säsongen 1968/1969 spelade man i Division II, då den var Sveriges andradivision.

Tabellplaceringar genom åren

Tabelldata är hämtade från Eliteprospects.

A-herrlagets tränare
1959-1961 - Einar Pettersson
1961-1962 - Oskar Vester
1962-1963 - Erik Larsson
1963-1965 - A-lagsspelarna
1965-1969 - Per-Anders Pettersson
1969-1970 - Einar Pettersson
1970-1971 - Pertti Ojala
1971-1972 - Dick Sjöberg
1972-1973 - Björn Gunnarsson
1973-1974 - Pelle Almén
1974-1975- Pertti Ojala
1975-1976 - Claes Eriksson
1976-1977 - Pelle Almén
1977-1978 - Rolf Eriksson
1978-1981 - Claes Eriksson
1981-1983 - Gunnar Strömberg
1983-1984 - Svante Gunnarsson
1984-1986 - Gunnar Strömberg
1986-1987 - Jan-Erik Johansson
1987-1990 - Anders Holmqvist
1990-1992 - Jan-Erik Johansson
1992-1993 - Anders Wulcan och Krister Bengtsson
1993-1994 - Nils Dahlin
1994-1997 - Sergei Joukov
1997-1998 - Håkan Engström
1998-1999 - Anders Spaak
1999-2000 - Rune Bäckman
2000-2001 - Kjell Andersson
2001-2002 - Mats Johansson
2002-2004 - Thomas Dahlin
2004-2007 - Sergei Joukov
2007-2010 - Anders Spaak
2010- -    Conny Magnusson

Referenser

Externa länkar
 Grästorps IK
 Eliteprospects: Grästorps IK

Ishockeyklubbar i Sverige
Grästorps kommun